Algérie steht für:

 Algérie, französischer Name für Algerien
 Algérie française, koloniales Algerien zwischen 1830 und 1962, siehe Algerien #Französische Kolonialherrschaft
 Algérie (Schiff), schwerer Kreuzer der französischen Marine

Siehe auch:
 Algérien